Bolin kan som auktorsförkortning betyda:

 Rolf Ling Bolin
 Jay F. Bolin

Robotskapade auktorsförkortningar